Bupleurum provinciale är en flockblommig växtart som beskrevs av Alfred Huet du Pavillon och Timb.-lagr. Bupleurum provinciale ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
provinciale